Éric Sylvain Abidal (n. 11 septembrie 1979) este un fost fotbalist francez de origine martinicană. În anii 2000 el a fost un component de bază al echipei naționale de fotbal a Franței, cu care a jucat la două Campionate Mondiale (2006 – finalist; 2010) și la Euro 2008.

Statistici carieră

Internațional

Palmares
Lyon
Ligue 1: 2004–05, 2005–06, 2006–07
Trophée des champions: 2005, 2006, 2007

Barcelona
La Liga: 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13
Copa del Rey: 2008–09, 2011–12
Finalist: 2010–11
Supercopa de España: 2009, 2010, 2011
Finalist: 2012
UEFA Champions League: 2008–09, 2010–11
Supercupa Europei: 2009, 2011
FIFA Club World Cup: 2009, 2011

Internațional
Campionatul Mondial de Fotbal
Vice-campion: 2006

Individual
UEFA Team of the Year: 2007
Fundașul anului în Spania: 2011

Referințe

Legături externe

Barcelona official profile
L'Équipe stats 

BDFutbol profile

2010 FIFA World Cup profile 

Nașteri în 1979
Sportivi francezi în viață
Fotbaliști francezi
Fotbaliști internaționali francezi
Fotbaliști ai FC Barcelona
Fotbaliști ai cluburilor din Grecia
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fundași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006